Enzo Menicucci (1930-1968) – missionario italiano
Gino Menicucci (1938-2015) – arbitro di calcio italiano
Lodovico Menicucci (1907-1936) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
Pier Marino Menicucci (1958) – politico sammarinese